

Населені пункти та їхні частини

 Ґжешин — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґжешин — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґжешин — частина села Костомлоти-Первше в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки